Джастин Холл (; род. 30 января 1992, Тонка-Бэй) —  американский хоккеист, защитник клуба «Торонто Мейпл Лифс».

Карьера 
На драфте НХЛ 2010 года был выбран во 2-м раунде под общим 54-м номером клубом «Чикаго Блэкхокс». После выбора на драфте он принял решение играть за команду «Миннесота Голден Гоферс», которая представляет Миннесотский университет, за которых он играл четыре сезона.

Не подписав контракта с «Чикаго Блэкхокс», он присоединился к «Торонто Марлис», фарм-клубу команды «Торонто Мейпл Лифс». 2 июля 2016 года он подписал контракт новичка с «Мейпл Лифс» сроком на один год. Он продолжил карьеру в «Марлис», с которым он выиграл в 2018 году выиграл Кубок Колдера, который стал для команды первым в истории. До этого он 31 января 2018 года дебютировал в НХЛ в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», матч закончился со счётом 5:0 в пользу «Торонто»; в этом же матче Холл забросил свою первую шайбу в НХЛ. 1 февраля в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который закончился победой «Торонто» со счётом 4:0, он забросил свою вторую шайбу и при этом стал первым защитником в истории клуба, которому удалось это достижение и шестым в истории НХЛ.  

3 июля 2018 года подписал с «Торонто Мейпл Лифс» новый двухлетний контракт. Пропустив большую часть сезона 2018/19 из-за травм, в следующем сезоне он стал больше играть и стал одним из ведущих защитников команды. 11 декабря 2019 года в матче с «Ванкувер Кэнакс», закончившийся победой «Торонто» со счётом 4:1, он заработал 2 очка в матче за голевые передачи.

31 декабря 2019 года подписал с «Торонто» новый трёхлетний контракт.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Родившиеся в округе Хеннепин
Игроки «Миннесота Голден Гоферс» (хоккей)
Игроки «Рокфорд АйсХогс»
Игроки «Торонто Марлис»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Задрафтованные ХК «Чикаго Блэкхокс»